Га́лтон () — назва декількох географічних об'єктів:

Велика Британія 

 Галтон (район)
 Галтон (Лідс)

Канада 

 Округ Галтон